Negredo ist der Name von:

 Negredo (Guadalajara), eine Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Álvaro Negredo (* 1985), spanischer Fußballspieler